Stany Generalne – zgromadzenie narodowe we Francji (1302–1792)
 Stany Generalne – parlament Holandii